The Farmer Takes a Wife est une pièce de théâtre de 1934 créé par Frank B. Elser et Marc Connelly d'après le roman Rome Haul de Walter D. Edmonds. Deux adaptations ont été tournées :
 La Jolie Batelière, film américain réalisé par Victor Fleming, sorti en 1935 au cinéma.
 The Farmer Takes a Wife, film américain réalisé par Henry Levin, sorti en 1953 au cinéma.